Frölunda församling kan syfta på:

 Västra Frölunda församling, en församling i Göteborgs stift
 Östra Frölunda församling, en tidigare församling i Göteborgs stift